Амфилохия — греческий топоним. Может означать:

 Амфилохия — город.
 Амфилохия (дим) — община.